Can Puig (Bigues), masia del Vallès Oriental
 Can Puig (Cabanelles), casa de l'Alt Empordà
 Can Puig (Castellbisbal), masia del Vallès Occidental
 Can Puig (Figaró-Montmany), masia del Vallès Oriental
 Can Puig (Girona), masia del Gironès
 Can Puig (Lliçà d'Amunt), masia del Vallès Oriental
 Can Puig (les Llosses), casa del Ripollès
 Can Puig (Martorelles), masia del Vallès Oriental
 Can Puig (la Roca del Vallès), masia del Vallès Oriental
 Can Puig (Sant Cugat del Vallès), masia del Vallès Occidental
 Can Puig (Sant Joan de Mollet), casa del Gironès
 Can Puig (Sant Pere de Ribes), casa del Garraf
 Can Puig (Santa Eulàlia de Ronçana), masia del Vallès Oriental
 Can Puig (Vilaür), edifici de l'Alt Empordà
 Can Puig de la Bellacasa, masia de Banyoles
 Can Puig de Galup, edifici de Vilanova i la Geltrú
 Can Puig (Palma), casa senyorial de la ciutat de Mallorca
 Can Puig (Vilafant), edifici a Vilafant (Alt Empordà)